Wangdue Phodrang steht für:

 Wangdue Phodrang (Distrikt), Distrikt von Bhutan
 Wangdue Phodrang (Ortschaft), Ort in Butan